humbug – rozreklamowana sprawa, która po pewnym czasie okazała się oszustwem
 Humbug – album zespołu Arctic Monkeys
 Humbug – gra komputerowa